Delile se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alire Raffeneau-Delile
 Alire Raffeneau Delile